Reese Hoffa (ur. 1977) – amerykański kulomiot
 Albert Hoffa (1859-1907) – niemiecki lekarz ortopeda
 Hoffa (film) – amerykańsko-francuski film kryminalny z 1992 roku
 Jimmy Hoffa – amerykański działacz związkowy